Colus amrautius är en snäckart. Colus amrautius ingår i släktet Colus och familjen valthornssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Valthornssnäckor
amrautius